Хазрат Інайят Хан (, 5 липня 1882 р. — 5 лютого 1927 р.) — індійський музикант, філософ, суфій, проповідував суфізм у країнах Західної Європи та Росії. Відомий завдяки своїм книгам про суфізм.

Примітки 

Індійські емігранти до Франції